Voroux peut faire référence à :

Voroux-Goreux, section de la commune belge de Fexhe-le-Haut-Clocher
Gare de Voroux, gare ferroviaire (l'une voyageurs et l'une de formation) de Voroux-Goreux sur la ligne 36
Voroux-lez-Liers, section de la commune belge de Juprelle